Kasepää se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Kasepää , comună (vald) în Județul Jõgeva, Estonia
 Kasepää , sat în comuna Kasepää .